Сін () — корейське прізвище.

Актори 

 Сін Мін А — південнокорейська акторка.
 Сін Се Кьон — південнокорейська акторка.
 Сін Сон Рок — південнокорейський актор.
 Сін Хє Сон — південнокорейська акторка.

Спортсмени 

 Сін А Рам — південнокорейська фехтувальниця.
 Сін Джон Хун — південнокорейський боксер, призер чемпіонатів світу серед аматорів.
 Сін Ий Хьон — південнокорейський лижник і біатлоніст.
 Сін Йон Кю — колишній північнокорейський футболіст.
 Сін Син Чхан — південнокорейська бадмінтоністка.
 Сін Су Чон — південнокорейський плавець.
 Сін Тхе Йон — південнокорейський футболіст, футбольний тренер.
 Сін Хон Ґі — південнокорейський футболіст.
 Сін Чун Соп — південнокорейський боксер.

Політики 
 Сін Бьон Хьон — в. о. прем'єр-міністра Південної Кореї.
 Сін Олександр Ченсанович — український політик корейського походження. Міський голова міста Запоріжжя у 2010—2015 рр.
 Сін Сон Мо — міністр оборони Південної Кореї під час Корейської війни, в. о. прем'єр-міністра Республіки Корея
 Сін Хьон Хвак — прем'єр-міністр Південної Кореї.

Інші 
 Сін Сан Ок — корейський кінорежисер і продюсер.
 Сін Юн Бок — корейський художник епохи пізнього Чосону.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища